Franz Fischer (SS'er) (1901–1989), Sturmscharführer, een van de Vier van Breda.
Franz Fischer (scheikundige) (1887–1943), mede-uitvinder van het Fischer-Tropschproces.

Zie ook
Franz Fischler (1946), voormalig Europees Commissaris voor landbouw en visserij.